Шлі́хтер — німецьке прізвище. Німецьке der Schlichter — це третейський (мировий) суддя.

 Шліхтер Артем Олександрович — економіст.
 Шліхтер Борис Олександрович (1904 — ?)
 Шліхтер Віктор Борисович — заслужений будівельник Російської Федерації.
 Шліхтер Ернест Борисович — економіст.
 Шліхтер Євгенія Самійлівна (1869, Кам'янець-Подільський — 1943) — професійна революціонерка, українська культурно-освітня діячка.
 Шліхтер Олександр Григорович (1868, Лубни — 1940, Київ) — український економіст, академік АН УРСР (1929).
 Шліхтер Олексій Артемович — економіст.
 Шліхтер Сергій Борисович (1931) — географ.
 Шліхтер Сергій Олександрович (1894 — 1916) — учасник Першої світової війни.
 Шліхтер Тетяна Ернестівна — економіст.

Німецькі прізвища